Antun Šojat (jezikoslovac)
Antun Šojat (slikar)